Seda - uma fibra proteica;
Seda (musgo) - o pedúnculo que liga à cápsula ao pé no esporófito de um musgo ou hepática;
Seda de aranha - a fibra secretada pelas aranhas para feitura das suas teias;
SEDA (banda) - projecto musical português;
Seda (xampu)

Localidades

Seda (Alter do Chão)

Veja também
Sedã

Desambiguação